Tour des vents peut désigner :
 Tour des Vents à Athènes (Grèce) ;
 Tour des vents au Vatican.